

Sigle 
 Cardiotocografia – strumento per la valutazione del benessere fetale
 Centro turistico giovanile – associazione italiana di promozione e animazione del tempo libero e del turismo

Codici 
 CTG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Cartagena-Rafael Núñez, Cartagena de Indias, Colombia

Matematica 
 ctg – notazione di cotangente